Берггреен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берггреен, Клаус (род. 1958) — датский футболист, полузащитник. 
 Берггреен, Эмиль (род. 1993) — датский футболист, нападающий.

См. также 
 Берггрен